Rio - em inglês, river
Ou ainda:
Classe River

Equipes de futebol 
Club Atlético River Plate
Ríver Atlético Clube
River Esporte Clube
River Esporte Clube
River Football Club

Música 
"River" - canção de Joni Mitchell (1971)
"River" - canção de AKB48 (2009)
"River" - canção de Eminem (2017)

Desambiguação